Геррит Схиппер (, крещён 13 сентября 1775 г., Амстердам — ум. 1832 г. Лондон) — голландский художник-портретист, работавший преимущественно за пределами Нидерландов.

Краткая биография 
Геррит Схипперс получил художественное образование в Париже, в 1790—1799-е годы, после чего он некоторое время живёт и работает в Брюсселе. Затем приезжает в Россию. С 1802 года живописец проводит длительное время в США и Канаде. Этот период его творчества можно назвать наиболее плодотворным. Схиппер пишет свои полотна в Нью-Йорке, в различных городах и городках Массачусетса, также живёт и на американском Юге — в городах Чарльстон (штат Южная Каролина) и Саванна (штат Джорджия). В 1807 году художник уезжает в Канаду, работает в городах Квебек и Монреаль. В Канаде он создаёт ряд портретов местной элиты, представителей власти и политических деятелей, среди прочих — сэра Айзека Брока, офицера британской армии и генерал-губернатора провинции Верхняя Канада, национального героя Канады. В 1810 году Геррит Схиппер переезжает в Англию.

Творчество 
Геррит Схиппер был мастером портретного жанра. Писал свои работы преимущественно пастелью. Создавал также и портретные миниатюры. Произведения его можно увидеть в ряде музеев Северной Америки: музее Метрополитен в Нью-Йорке, Музее изящных искусств Виргинии, музее Маккорда в Монреале, художественной галерее Гернси, а также в Национальной галерее Канады.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Геррит Схиппер // Нидерландский институт истории искусств

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся в 1775 году
Родившиеся в Амстердаме
Умершие в 1832 году
Умершие в Лондоне
Художники Нидерландов
Художники-портретисты Нидерландов